Organizacje:
 KNAPP – Komitet Narodowy Amerykanów Polskiego Pochodzenia (1942–1959)
Miejscowości w USA:
 Knapp – wieś w stanie Wisconsin, w hrabstwie Dunn
 Knapp – miasto w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Gminy w USA:
 Knapp (ang. Knapp Town) – gmina w stanie Wisconsin, w hrabstwie Jackson
Osoby:
 Alexis Knapp (ur. 1989) – amerykańska aktorka i modelka
 Grzegorz Knapp (1979-2014) – polski żużlowiec
 Karin Knapp (ur. 1987) – włoska tenisistka.
 Philip C. Knapp (1858-1920) – amerykański neurolog i psychiatra
 Stefan Knapp (1921-1996) – polski artysta-plastyk